Буллиальд — французский астроном-коперниканец.
 Буллиальд — крупный ударный кратер на видимой стороне Луны.